Ruda (gromada w powiecie grajewskim)
 Ruda (gromada w powiecie grudziądzkim)
 Ruda (gromada w powiecie łukowskim)
 Ruda (gromada w powiecie mieleckim)
 Ruda (gromada w powiecie wieluńskim)
 Ruda (gromada w powiecie wyrzyskim)

także:
 Maćkowa Ruda (gromada)
 Ruda Kościelna (gromada)
 Ruda Łańcucka (gromada)
 Ruda Maleniecka (gromada)
 Ruda Osowiecka (gromada)
 Ruda Różaniecka (gromada)
 Ruda Strawczyńska (gromada)
 Ruda Talubska (gromada)
 Ruda Wielka (gromada)
 Ruda Wolińska (gromada)
 Ruda Wołoska (gromada)
 Ruda-Bugaj (gromada)
 Ruda-Huta (gromada)
 Nowa Ruda (gromada)
 Wał-Ruda (gromada)